Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах 2007 — 39-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Хьюстоне, США, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 9 по 15 апреля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Марди Фиш
 Парный турнир —  Александр Васке /  Михаэль Кольманн

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Иво Карлович обыграл  Мариано Сабалету со счётом 6-4, 6-1.
 Карлович выигрывает свой дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Сабалета сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Боб Брайан /  Майк Брайан обыграли  Даниэля Нестора /  Марка Ноулза со счётом 7-6(3), 6-4.
 братья Брайаны выигрывают свой 4-й совместный титул в сезоне и 37-й за карьеру (39-й для Майка) в основном туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах

 ATP Тур 2007

 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Апрель 2007 года
2007